Богран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Богран, Мария Антониета де — гондурасский государственный деятель. 
 Богран, Оноре (1848—1906) — квебекский и канадский журналист, политик, автор нескольких работ.